Горджес () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Горджес, Джош (род. 1984) — канадский профессиональный хоккеист, защитник.
 Горджес, Фердинандо (1565—1647) — английский колониальный деятель, основатель провинции Мэн в 1622 году.
 Форт Горджес — форт на острове Хог в бухте Каско залива Мэн (штат Мэн, США).